Der Rajon Bachmut (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 1748 km² und eine Bevölkerung von etwa 220.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bachmut, diese war jedoch bis Juli 2020 selbst kein Teil des Rajonsgebietes. Zwischen 1924 und dem 4. Februar 2016 trug der Rajon analog zum Namen der Stadt den Namen Rajon Artemiwsk (ukrainisch Артемівський район/Artemiwskyj rajon). Am 8. September 2016 wurde die Siedlung städtischen Typs Sajzewe aus der Stadtratsgemeinde von Horliwka ausgegliedert und dem Rajon angeschlossen, am gleichen Tag folgten auch die Städte Tschassiw Jar und Soledar, die bisher der Stadtgemeinde von Bachmut zugeordnet waren.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Bachmut und Torezk.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordosten der Oblast Donezk, er grenzt im Norden und Osten an den Rajon Sjewjerodonezk (in der Oblast Luhansk gelegen), im Süden an den Rajon Horliwka sowie im Westen an den Rajon Kramatorsk.

Durch den Rajon fließt der Fluss Bachmutka (Бахмутка), der Luhan sowie im Norden als Grenzfluss der Siwerskyj Donez, das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 80 und 300 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 7 Hromadas (6 Stadtgemeinden und 1 Landgemeinde) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 7 Städte
 11 Siedlungen städtischen Typs
 72 Dörfer
 22 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Bachmut
 Stadtgemeinde Siwersk
 Stadtgemeinde Soledar
 Stadtgemeinde Switlodarsk
 Stadtgemeinde Torezk
 Stadtgemeinde Tschassiw Jar
 Landgemeinde Swaniwka

Bis Juli 2020 war er auf kommunaler Ebene in fünf Stadtratsgemeinden, fünf Siedlungsratsgemeinden sowie 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Städte
 8 Siedlungen städtischen Typs
 77 Dörfer
 22 Ansiedlungen

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Bachmut